Daniel Sullivan peut désigner :
 Daniel Sullivan (17??-1810), dresseur de chevaux surnommé « le chuchoteur » ;
 Daniel Sullivan (19??-), entraîneur américain de football américain ;
 Daniel Sullivan (1947-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Daniel Sullivan (1987-), joueur de hockey sur glace italo-canadien.

Voir aussi 

 Daniel Augustus Joseph Sullivan (1884-1941), officier de marine américain ;
 Daniel G. Sullivan, scénariste américain ;
 Daniel J. Sullivan (1940-), metteur en scène et réalisateur américain.